Niemcy:
 Hehlen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden

Zobacz też:
 Groß Hehlen
 Klein Hehlen